Carles II d'Anglaterra (1630 -1685), rei d'Anglaterra
 Carles II Teodor de Baviera (1724 -1799), comte palatí, príncep elector del Palatinat i de Baviera
 Carles II de Borbó (1434-1488), duc de Borbó
 Carles II el Calb (823 - 877), emperador de França i del Sacre Imperi Romà 
 Carles II de Castella (1661-1700), últim rei de la dinastia dels Austries a les corones de Castella i Aragó 
 Carles II d'Estíria (Viena, 1540 - Graz, 1590), Arxiduc d'Àustria, duc d'Estíria, de Caríntia i de Carniola i comte de Gorizia 
 Carles II d'Hongria (1345-1386), rei de Nàpols i Hongria 
 Carles II de Lorena (1364 -1431), duc de Lorena
 Carles II de Nàpols o Carles II d'Anjou (1248-1309), rei de Nàpols i comte de Provença 
 Carles II de Navarra (1332 -1387), rei de Navarra
 Carles II d'Orleans (1522-1545), duc d'Orleans
 Carles II de Romania (1893 -1953), rei de Romania
 Carles II de Savoia (1489-1496), duc de Savoia
 Carles Emmanuel II de Savoia (1634 -1675), duc de Savoia
 Carles II Tocco (?-1448), comte de Cefalònia
 Carles II de Valois (1394 -1465), duc d'Orleans i Valois